11/7 kan syfta på:

 11 juli
 7 november (amerikanskt datumformat)